T5 steht für:
 Standardisierter Durchmesser bei Leuchtstoffröhren
 Tauglichkeitsstufe 5 gemäß Wehrpflichtgesetz, siehe Tauglichkeitsgrad
 Terminal 5 des Flughafens London Heathrow Airport
 Turkmenistan Airlines, eine Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Palm Tungsten T5, ein Personal Digital Assistant (tragbare Computer)
 Bisu T5, ein SUV
 Dongfeng Fengxing Joyear T5, ein SUV
 Dongfeng Fengxing Joyear T5 Evo, ein SUV
 Vespa T5, ein Motorroller
 VW T5, ein VW-Bus
 Ford T5, deutscher Name für den Ford Mustang, welcher von 1974 bis 1978 gebaut wurde.
 T5-Raum, ein Begriff aus der Topologie, siehe Trennungsaxiom
 Schwierigkeitsgrad in der SAC-Wanderskala #T5
 T5 ist die Bezeichnung für eine besondere Art von Cache beim Geocaching, bei der normalerweise Spezialausrüstung fürs Klettern, Tauchen etc. erforderlich ist
 T5-Phage, Virus-Spezies (Bakteriophage), offiziell Escherichia virus T5

T 5 steht für:
 Elsaß-Lothringische T 5, Tenderlokomotiven der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Pfälzische T 5, Güterzugtenderlokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Preußische T 5, Personenzug-Tenderlokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen
 Württembergische T 5, Heißdampflokomotiven der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 T 5 Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 T 5 (Schiff, 1937), ein Torpedoboot der Kriegsmarine

T-5 steht für:
 Fuji T-5, japanisches Flugzeug
 Sojus T-5, die Missionsbezeichnung für den Flug eines sowjetischen Sojus-Raumschiffs

T5